

Ван-Бюрен — місто, штат Арканзас
 Ван-Бюрен — місто, штат Індіана
 Ван-Бюрен — місто, штат Мен
 Ван-Бюрен — місто, штат Міссурі
 Ван-Бюрен — місто, штат Нью-Йорк
 Ван-Бюрен — селище, штат Огайо
 Ван-Бюрен — переписна місцевість, штат Мен